Сергей Прокофьевич Дуплий (1904—1984) — советский лётчик минно-торпедной авиации в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (5.11.1944). Гвардии полковник (5.02.1952).

Биография 

Сергей Дуплий родился 23 сентября (по новому стилю — 6 октября) 1904 года в селе Сидоровка (ныне — Корсунь-Шевченковский район Черкасской области Украины) в семье крестьянина. После окончания техникума работал в совхозе. 

В 1926 году был призван на срочную службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Отслужив положенный срок, подал рапорт о направлении в военную школу, и в сентябре 1929 года был зачислен в неё. В 1932 году окончил Закавказскую пехотную школу имени 26 Бакинских комиссаров. С марта 1932 года служил в стрелковых частях. 

В октябре 1933 года зачислен в ВВС и вновь направлен учиться. В 1934 году окончил 9-ю военную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей ВВС РККА, которая действовала в Харькове. С 1934 года проходил службы в авиационных частях ВВС Черноморского флота. В эти годы окончил также в 1937 году Специальные курсы командного состава ВМФ имени ЦИК Татарской АССР и в 1938 году — курсы штурманов при Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в Ейске. В апреле 1940 года был назначен штурманом эскадрильи 2-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Черноморского флота.

С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Одессы и в обороне Севастополя, в битве за Кавказ. Много летал на выполнение заданий по нарушению морских перевозок противника на Чёрном море. Всю войну прошёл в составе своего полка, которому приказом Народного комиссара ВМФ СССР № 73 от 3 апреля 1942 года было присвоено гвардейское звание и он был преобразован в 5-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВС ВМФ.

К маю 1944 года флаг-штурман 5-го гвардейского минно-торпедного авиаполка 1-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Черноморского флота гвардии майор Сергей Прокопьевич Дуплий совершил 189 боевых вылетов на самолёте «Ил-4», в том числе 92 в ночное время. Потопил лично и в группе 7 морских транспортов, 2 сторожевых катера, 6 торпедных катеров, 2 тральщика. Выполнил 27 боевых вылетов на минные постановки, выставив 54 морские мины. При ударах на сухопутным фронте уничтожил 10 танков, 20 автомашин с живой силой и техникой, 12 артиллерийских батарей, 15 вражеских самолётов на аэродромах. .  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии майор Сергей Дуплий был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3814.

Продолжал сражаться и после представления к званию Героя. К маю 1945 года выполнил 230 боевых вылетов. Участвовал в Крымской и Ясско-Кишинёвской наступательных операциях.

После окончания войны Дуплий продолжил службу в морской авиации. В мае 1945 года его назначили флагманским штурманом 2-й гвардейской минно-торпедной авиационной дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора авиации Н. А. Токарева. С июля 1951 года служил членом квалификационной комиссии Авиации ВМС. В июне 1953 года полковник С. П. Дуплий был уволен в запас. 

Проживал в Москве, умер 9 июня 1984 года, похоронен на Донском кладбище Москвы.

Награды
 Герой Советского Союза (5.11.1944)
 Два ордена Ленина (5.11.1944, 21.08.1953)
 Четыре ордена Красного Знамени (29.01.1942, 15.08.1942, 10.06.1943, 30.04.1947)
 Орден Нахимова 2-й степени (29.03.1946)
 Орден Красной Звезды (3.11.1944)
 Медаль «За оборону Одессы» (1944)
 Медаль «За оборону Севастополя» (1943)
 Медаль «За оборону Кавказа» (1945)
 Ряд других медалей СССР
 Нагрудный знак «50 лет пребывания в КПСС»

Память 
 Имя С. П. Дуплия высечено на плите на Аллее Героев в городе Чугуев Харьковской области Украины и на стеле у обелиска Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» (Севастополь). 
 Бюст С. П. Дуплия установлен на Аллее Славы в посёлке Вольное в Джанкойском районе Крыма.

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — М.: Воениздат, 1977.

Ссылки 
 
 Лица Победы: Дуплий Сергей Прокофьевич.
 С. П. Дуплий на сайте Архива города Севастополя.

Выпускники Тбилисского высшего артиллерийского командного училища
Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Обладатели Южного банта
Похороненные на Донском кладбище